Alofi (plaats), de hoofdstad van het eiland Niue.
 Alofi (Tokelau-eilanden), een eiland in Atafu, Tokelau-eilanden.
 Alofi (Wallis en Futuna), een eiland in Wallis en Futuna.